El término Gondra es comúnmente un apellido/nombre familiar de origen español, pero puede referirse a:

Arte y Cultura 

 Martín Gondra, segundo personaje en la novela J. J. Juez, escrita por Arturo Moya Grau, para la una serie televisiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile (1975). En la adaptación mexicana de la serie J. J. Juez (1979) es el capataz del fundo de los Garmendia.
 Raúl Gondra, joven asesinado, hermano menor de Martín Gondra. Es un personaje de la telenovela de adaptación mexicana J. J. Juez (1979).
 Isidro Rafael Gondra (1788 - 1861), religioso, militar, político y literato mexicano, . Se destacó por haber sido editor y traductor del cuerpo de la Academia de Letrán, fundador de "El Mosaico Mexicano", sentó las bases para la creación de la Academia Mexicana de la Lengua y la identidad nacional mexicana.
 Los Gondra (una historia vasca) (1965), novela y obra teatral de Borja Ortiz de Gondra, que relata la sucesión conflictos y secretos familiares acaecidos alrededor de 1874.
 Los otros Gondra, entre el silencio, el olvido y el perdón, continuación de novela de Borja Ortiz de Gondra, que desenlaza en tiempos contemporáneos.
 Borja Ortiz de Gondra (1965) es un dramaturgo español. En 2018 recibió el Premio Max de Mejor Autoría Teatral por Los Gondra (una historia vasca)

Deportes 

 Marcos Gondra Krug (1987), deportista vasco.
 Ricardo de Gondra y Lazurtegui (1885 - 1951), ingeniero de minas español, cofundaddor y segundo presidente del Club Atlético de Madrid.

Geografía 

 Gondra, Gondora o Gumtara área administrativa del tehsil (subdistrito) Bichhua, Distrito Chhindwara, división de Jabalpur, Estado de Madhya Pradesh, República de India
 Gondra, denominación de calles Paraguay, en honor a Manuel Gondra
 Estación Gondra, estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, partido de Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Milicia 

 Ataque al sector Gondra, combates en el sector de Gondra que ocurrieron durante la Guerra del Chaco, entre 4.ª y 9.ª divisiones de Bolivia y los regimientos RI-1, RI-2 y RC-5 del Paraguay, el 7 de diciembre de 1933, en la campaña en Alihuatá.

Personas influyentes 

 María Tomasa Gondra de la Lastra (1804 - 1869), terrateniente de Santiago del Estero, esposa de Joseph Mariano Santillán Gramajo, madre de Gregorio Antonio Santillán Gondra y Mariano Santillán Gondra, tía paterna de Octavio Gondra Alcorta, estos tres gobernadores de Provincia de Santiago del Estero.

Política 

 José Adeodato Gondra de la Lastra (1808 - 1864), terrateniente y político argentino, padre del gobernador santiaguino Octavio Gondra Alcorta.
 Gregorio Antonio Santillán Gondra (1832 - 1894), terrateniente argentino, fue gobernador de Provincia de Santiago del Estero de 1975 a 1976.
 Manuel Gondra Pereira (1871 - 1927), periodista y político paraguayo, nacido en Buenos Aires, fue presidente del Paraguay en dos periodos de 1910 a 1911 y de 1920 a 1922.
 Mariano Santillán Gondra (?), terrateniente argentino, fue gobernador de Provincia de Santiago del Estero de 1978 a 1979.
 Octavio Gondra Alcorta (1844 - 1880), terrateniente y político argentino, fue gobernador de Provincia de Santiago del Estero en 1975.

Véase también 

 Joseph Alexander Gondré Barraza, deportista chileno.